

Населені пункти та їхні частини

 Бернациці — село в гміні Зембіце Зомбковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Бернациці — село в гміні Серошевіце Островського повіту Великопольського воєводства
 Бернациці — осада в гміні Вартковіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства

 Бернациці — село в гміні Ґлубчице Ґлубчицького повіту Опольського воєводства

Примітки